Принцип инверсии зависимостей (, ) — принцип объектно-ориентированного программирования, суть которого состоит в том, что классы должны зависеть от абстракций, а не от конкретных деталей. Используется для минимизации зацепления в компьютерных программах. Входит в пятёрку принципов SOLID. Принцип был выведен в трудах Роберта Мартина.

Формулировка:
 A. High level modules should not depend upon low level modules. Both should depend upon abstractions.
 B. Abstractions should not depend upon details. Details should depend upon abstractions.

Формулировка на русском языке:
 A. Модули верхних уровней не должны зависеть от модулей нижних уровней. Оба типа модулей должны зависеть от абстракций.
 B. Абстракции не должны зависеть от деталей. Детали должны зависеть от абстракций.

См. также 
 SOLID
 Инверсия управления

Примечания

Литература 
 

Объектно-ориентированное программирование
Принципы программирования